Tajemniczy ogród – powieść Frances Hodgson Burnett

Filmy i seriale 
 Tajemniczy ogród – film z 1949 roku
 Tajemniczy ogród – japoński serial animowany z 1991 roku
 Tajemniczy ogród – amerykańsko-brytyjski film z 1993 roku
 Tajemniczy ogród – amerykańsko-brytyjski film animowany z 1994 roku
 Tajemniczy ogród – brytyjski film z 2020 roku

Zobacz też 
 Secret Garden (ujednoznacznienie)